Nassau, glavni grad države Bahami
 Nassau (otok), dio Kukovih otoka
 Nassau (rijeka)
 Nassau (dinastija)